Pekansaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pekansaaret (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 
 Pekansaaret (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar